José María (abreviado José Mª) es un nombre propio masculino de origen español, habitualmente considerado como un nombre igual en lugar de dos nombres separados. Este nombre deriva de la combinación de los nombres españoles de los padres de Jesús, San José y la Virgen María. Estos nombres también pueden combinarse en orden inverso como María José, que pasa a ser un nombre femenino. El género del nombre compuesto se considera según el género del primer componente.

Coloquialmente, el nombre José María se acorta en España como José Mari o Josema, o también por hipocorístico "Chema", "Chemari" o "Chemis".

Listado de personajes llamados "José María"

Variantes en otros idiomas 
 La variante gallega es Xosé María ([ʃo'se ma'ɾi.a]).
 Listado de personajes llamados "Xosé María"
 La variante catalana es Josep Maria ([ʑu'zɛp mə'ɾi.ə]).
 Listado de personajes llamados "Josep Maria"
 La variante portuguesa es José Maria ([ʒuˈzɛ mɐ'ɾi.ɐ]).
 Listado de personajes llamados "José Maria"

Nombres masculinos